Die Fußball-Landesliga Niederrhein 1948/49 war die zweite Spielzeit der höchsten Amateurklasse im Gebiet des Fußball-Verbandes Niederrhein unter der Bezeichnung Landesliga. Die Landesliga Niederrhein war unterhalb der Oberliga West angesiedelt und wurde in drei Gruppen ausgetragen. Die drei Gruppensieger trugen eine Endrunde zur Ermittlung des Niederrhein-Meisters und zweier Aufsteiger in die Oberliga West aus. Meister wurde der Duisburger SpV, der zusammen mit dem Endrundenzweiten Duisburger FV 08 in die Oberliga West aufstieg. Zwölf weitere Vereine wurden in die neugegründete 2. Liga West aufgenommen und insgesamt acht Vereine stiegen aus den drei Landesliga-Gruppen ab. In der folgenden Saison wurde die Landesliga in zwei Gruppen weitergeführt.

Abschlusstabellen 

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Endrunde um Meisterschaft und Aufstieg

Literatur

Weblinks 
 Landesliga Niederrhein 1948/49 bei f-archiv.de
 DSFS: Ligenstruktur und Meister des Fußball-Verbandes Niederrhein seit 1945

1948
Fußballsaison 1948/49